Acció Global dels Pobles (del seu nom en anglès Peoples' Global Action), xarxa internacional de moviments socials antiglobalització dins del Parlament Europeu
 PGA Tour (de l'acrònim en anglès de Professional Golfers Association), circuit professional de golf dels Estats Units
 Producers Guild of America, associació de productors de cinema dels Estats Units
 Pin grid array, encapsulat de circuit integrat usat en microprocessadors
 Pressupost de Despeses Administratives (del seu nom en castellà Presupuesto de Gastos Administrativos), part d'un pressupost que inclou les despeses no relacionades amb els materials o la producció
 Àcid 3-fosfoglicèric (del seu nom en anglès Phosphoglyceric Acid), compost orgànic important en bioquímica
 Àcid poliglicòlic (del seu nom en anglès Polyglycolic Acid), polímer biodegradable i termoplàstic usat en sutura quirúrgica
 Alginat de propilenglicol (del seu nom en anglès Propylene Glycol Alginate), additiu alimentari emulsidor
 PGA també és el codi OACI de Portugália Airlines, aerolínia amb base a Lisboa, Portugal